A National Basketball Association 1964–1965-ös szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 19. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Bill Russell lett.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Bill Russell
Az év újonca: Willis Reed

All-Star-mérkőzés 

MVP: Jerry Lucas
Vezetőedzők: Red Auerbach (Kelet), Alex Hannum (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba